Тышовце:

 Тышовце — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Томашувский повят. 
 Тышовце — гмина (волость) в Польше, входит в Томашувский повят (Люблинское воеводство).